Фрік () — німецьке прізвище. Відомі носії:

 Александер Фрік (; 1910–1991) — ліхтенштейнський політик, прем'єр-міністр Ліхтенштейну (1945—1962).
 Аурелія Фрік ( 1975) — ліхтенштейнський державний і політичний діяч.
 Бруно Фрік (; 1953) — швейцарський політик.
 Вільгельм Фрік (; 1877–1946) — політик-нацист, страчений.
 Вільгельм Фрік (письменник) (; 1874–1956) — німецький письменник.
 Ганс Фрік (; 1930-2003) — німецький письменник.
 Генрі Клей Фрік (; 1849–1919) — американський промисловець.
 Готлоб Фрік (; 1906–1994) — німецький оперний співак (бас).
 Ернст Фрік (; 1881–1956) — швейцарський художник.
 Курт Фрік (; 1884–1963) — німецький архітектор.
 Маріо Фрік (; 1965) — колишній прем'єр-міністр Ліхтенштейну.
 Маріо Фрік (футболіст) (; 1974) — ліхтенштейнський футболіст.
 Стівен Фрік (; 1963) — американський астронавт.
 Томас Фрік (; 1962) — німецький режисер.
 Філіп Йозеф Фрік (; 1740–1798) — німецький музичний виконавець, органіст.
 Фрік (поет) — вірменський поет XIII—XIV століття.

Інше 
 Фрік () — комуна в Швейцарії, Ааргау.
 Колекція Фріка в Нью-Йорку.
 Фрики (від  — «божевільний», «скажений», «божевільно модний») — категорія людей, які ведуть спосіб життя згідно з фрик-культурою

Прізвища
Німецькі прізвища